Sveistrup ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Sveistrup (* 1972), dänischer Sänger und Musiker
 Karl Sveistrup, deutscher Fußballspieler
 Olaf Sveistrup (* 1932), deutscher Schauspieler
 Søren Sveistrup (* 1968), dänischer Drehbuchautor